Bondowoso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bondowoso (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Kabupaten Bondowoso, kabupaten, Jawa Timur, 
 Kecamatan Bondowoso, distrikt, Jawa Timur, 
 Bondowoso, Magelang, by, Jawa Tengah

Robotskapade Indonesienförgreningar